Aktienbrauerei Kaufbeuren, een Duitse brouwerij
 ABK bank, Antwerps Beroepskrediet, herdoopt tot Bank de Kremer
 Association Belge de Karaté, een voormalige Belgische karatebond